Real Clube é um clube brasileiro de futebol da cidade de Itumbiara, no estado de Goiás.

Fundado em fevereiro de 1998, suas cores são o preto e o branco. Seu estádio, o JK, possui capacidade de 30 mil lugares. Mantém rivalidade com o Itumbiara Esporte Clube.

Em sua última participação no Campeonato Goiano, em 2004, o Real apostou no experiente Tupãzinho, o "talismã" do Corinthians nos anos 90, para fazer uma boa campanha. Mesmo assim, o clube amargou o rebaixamento para a segunda divisão.

Foi três vezes semifinalista do Campeonato Goiano de Futebol.

Clubes de futebol de Goiás
Clubes de futebol fundados em 1998